Hannequin ist der Name von

 Hannequin von Brüssel (spanisch Hanequin de Bruselas; † 1494), Architekt und Bildhauer der Hispano-flämischen Schule
 Hennequin de Limbourg auch Johan von Limburg († 1416), niederländischer Miniaturmaler
 Hannequin de Marvile auch Jean de Marville († 1389), flandrischer Bildhauer 
 Arthur Hannequin (1856–1905), französischer Philosoph, Ritter der Ehrenlegion
 Didier Hannequin, französischer Neurologe
 Laurent Hannequin (* 1965), französischer Politiker
 Lucette Hannequin (1923–2013), französische Schriftstellerin
 Nicolas Hannequin (* 1755), französischer Politiker